Gisèle Favrot, personnage secondaire de la série télévisée Soda,
 Thibaut Favrot, (1994 -) un skieur alpin français.